

Топонім 

 Перм — місто в європейській частині Росії
 Перм — міжнародний аеропорт спільного базування федерального значення в Пермі
 Перм I — залізнична станція в Пермі
 Перм II — залізнична станція в Пермі
 Перм-Сортувальна — залізнична станція Пермського регіону Свердловської залізниці, у місті Перм
 Перм-36 — неофіційна назва радянської виправно-трудової колонії суворого режиму для засуджених за «особливо небезпечні державні злочини» в селищі Кучино Чусовського району Пермської області, надалі перетвореної на музей

Інше 
 Перм — останній геологічний період палеозойської ери
 Перм — фіно-угорський народ, що населяв території від річки Вичегди до Уральських гір згідно зі Степенною книгою. Згадується в «Повісті временних літ»: .
 Перм — давньоруська назва в XIII—XVII століттях історичної області від Уральських гір до річок Печори, Ками та Волги, населеної народами комі (комі-зирянами і комі-перм'яками). Приєднана до Московської держави в 1478 році.
 Перм Велика — історична область у Росії, що включала в себе Перм Вичегодську
 Перм Вичегодська — історична область на території Республіки Комі й Архангельської області

Див. також 
 Велике князівство Пермське